Il termine conflitto viene solitamente inteso come un sinonimo di guerra. Esso può ad ogni modo essere esteso anche ad altri campi:

Sociologia
Conflitto tra attori sociali, a diversi livelli di interazione (micro, meso, macro)
Conflitto etnico, un conflitto tra due o più gruppi etnici contendenti

Psicologia
conflitto tra dinamiche interne l'individuo, ad esempio tra due tendenze appetitive

Informatica
Conflitto – in informatica, contesa nell'uso di un bus

Musica 
Conflitto – album del gruppo hip-hop italiano Assalti Frontali

Cinema 
Conflitto – film del 1938 diretto da Léonide Moguy